Der Begriff Notfallverhütung steht für folgende Methoden der Schwangerschaftsverhütung nach erfolgtem Geschlechtsverkehr: 
 Pille danach
 Spirale danach